Action News (Nederlands: Actienieuws) is een Amerikaans format nieuwsberichtgeving. Het ontstond in de jaren 70 van de 20e eeuw toen de met ABC geaffilieerde zender WPVI-TV in Philadelphia een één uur durend programma genaamd Action News ging uitzenden. Dit was een reactie op Eyewitness News (in het Nederlands: ooggetuigennieuws) dat gebruikt werd door het rivalerende televisiekanaal KYW-TV. Doorgaans duurt Action News een uur, maar doordat de naam door verschillende kanalen wordt gebruikt kunnen er verschillen in lengte zijn.

Principe 
Action News is een verzamelnaam voor een bepaalde soort 'flitsende' nieuwsberichtgeving. Er zijn verschillen tussen de Amerikaanse kanalen die dit principe gebruiken. Een vergelijking met Nederlandse programma's als RTL Boulevard of Actienieuws loopt mank. Action News betreft doorgaans nieuws uit de eigen omgeving met de focus op populaire zaken die 'de gewone burger' interesseren. Er wordt bij dit principe relatief veel gebruikgemaakt van rechtstreeks verslag.

Verschillen met Eyewitness News 
Een verschil met Eyewitness News is dat daarbij vastligt hoelang een nieuwsitem mag duren. Action News is flexibeler met lengtes. Action News is doorgaans ook spectaculairder dan Eyewitness News.

Televisiekanalen in de Verenigde Staten die dit principe (formaat) gebruiken 

Amerikaanse televisie